Елісон Кемерон (Allison_Cameron) — персонаж американського телесеріалу «Доктор Хаус » у виконанні Дженніфер Моррісон . 
 Метт Кемерон (28 листопада, 1962) американський барабанщик. 
 Трейсі Кемерон (Tracy Cameron, 1 лютого 1975 ) — канадська веслувальниця , олімпійська медалістка. 
 2980 Кемерон (2980 Cameron) — астероїд головного поясу 
 Кемерон Маккензі-Макгарг (Cameron McKenzie-McHarg. 17 квітня 1980 ) — австралійський веслувальник , олімпійський медаліст. 
 Джеймс Кемерон — американський кінорежисер
 Девід Кемерон — — прем'єр-міністр Великої Британії (з 11 травня 2010), лідер Консервативної партії Великої Британії, член Парламенту по виборчому округу Вітні.
 Кемерон Діаз — — американська актриса, супермодель.